Chimay (Waals: Chimai) is een stad in de Belgische provincie Henegouwen. De stad telt ruim 9800 inwoners. Chimay ligt in het zuiden van de provincie, in de Laars van Henegouwen, grenzend aan de provincie Namen en aan Frankrijk.

Op het grondgebied van Chimay, in de deelgemeente Forges, bevindt zich de bron van de Oise, een belangrijke bijrivier van de Seine. Chimay en de naburige gemeente Momignies zijn de enige delen van België die in het stroomgebied van de Seine liggen.

Kernen 
De fusiegemeente bestaat uit veertien deelgemeentes. Het stadscentrum van Chimay zelf ligt centraal (hoewel het eigenlijke grondgebied van Chimay-centrum zich ver noordwaarts uitstrekt in bebost gebied). De andere deelgemeenten zijn kleine kernen, die rondom de stadskern van Chimay verspreid liggen.

Deelgemeenten

Demografische ontwikkeling

Demografische ontwikkeling voor de fusie 

 Bron:NIS - Opm:1831 t/m 1970=volkstellingen; 1976= inwoneraantal op 31 december
 1856: Afsplitsing van Rièzes in 1851

Demografische ontwikkeling van de fusiegemeente
Alle historische gegevens hebben betrekking op de huidige gemeente, inclusief deelgemeenten, zoals ontstaan na de fusie van 1 januari 1977.

Bronnen:NIS, Opm:1806 tot en met 1981=volkstellingen; 1990 en later= inwonertal op 1 januari

Bezienswaardigheden 

De toeristische trekpleisters van de stad omvatten onder meer het kasteel van de prinsen van Chimay en de nabijgelegen abdij Notre-Dame de Scourmont, waar kaas gemaakt wordt en het bekende trappistenbier Chimay wordt gebrouwen. Op het marktplein (Grand-Place) staat de Prinsenfontein en de Sint-Petrus-en-Pauluskerk. De stad bezit ook een vlindertuin.

Politiek

Resultaten gemeenteraadsverkiezingen sinds 1976

Verkeer en vervoer 
De stad had verschillende stations zoals station Chimay, station Lompret, station Robechies, station Villers-la-Tour en station Virelles.

Wegen en snelwegen 
Verschillende gewestwegen doen de gemeente aan. Dit zijn:
 N53: Charleroi - Beaumont - Chimay.
 N53a: De gesplitste N53 in Chimay
 N99: Doische - Couvin - Chimay - Hirson (Frankrijk).
 N589: Boussu-lez-Walcourt (Froidchapelle) - Cul-des-Sarts (Couvin)
 N593, verbindt Chimay via de gemeente Momignies met Frankrijk.
 N594: Verbinding tussen N53 - N593 in Chimay.
 N595: Route de l'Arbrisseau (Beauchamps - Salles) in Chimay
 N939: Chimay - Dourbes (Viroinval)

Geboren 

 Jules Denefve (1814), componist, muziekpedagoog en cellist
 David Desy (1971), basketballer
 Daniel Van Buyten (1978), voetballer

Zie ook 
 Lijst van beschermd erfgoed in Chimay

Externe links 
 Website van de gemeente

Plaats in Henegouwen